Victory Records — американський лейбл, базується в місті Чикаго, засновник Тоні Браммел. Це приватна корпорація. Вони також працює з компанією під назвою «Another Victory, Inc.» і є дистриб'ютором для дещо менших незалежних лейблів.

Victory Records має угоди з музичними
дистриб'юторами такими як Best
Buy, Amazon, Trans-World, Hot Topic, та інші. Музика груп які підписали контракт з Victory Records продавались на iTunes; а декілька альбомів випущених через Victory були представлені на австралійському iTunes.

Історія 
Спочатку лейбл фокусувався на  жанраз Пост-хардкор та Хардкор-панк.
Потім вони розширились на емо і поп-рок
Лейбл має більше ніж 250 000 продажів, июта декілька золотих платівок.

10 травня 2013 року Victory оголосили, що вони будуть дистриб'ютором I Scream Records

9 вересня 2014 року Famined Records підписали дистриб'юторську угоду з Victory Records

Гурти підписані на лейбл 

 A Hero A Fake
 As They Burn
 Beneath the Sky
 Blackguard
 The Bunny The Bear
 Close Your Eyes
 Corpus Christi
 Continents
 Counterparts 
 Darkness Divided
 Destrophy
 Emmure
 Fall City Fall
 Farewell to Freeway
 Feed Her To The Sharks
 ForeverAtLast
 Freya
 Gravemaker
 Ill Niño
 Islander
 Jungle Rot
 Kissing Candice
 Meridian
 Otep
 The Royalty
 The Scenic
 Sister Sin
 Tear Out The Heart
 Terror
 Snow White's Poison Bite
 Taproot
 The Tossers
 Thieves and Villains
 Victorian Halls
 The Warriors
 Wretched

Колишні гурти 

 1997
 A18
 A Perfect Murder
 A Day to Remember
 Across Five Aprils
 Action Action
 Aiden
 Amber Pacific
 American Standards
 Arise and Ruin
 All Out War
 Atreyu
 The Audition The Audition
 The Autumn Offering
 Baby Gopal
 Backfire
 Bad Brains
 Bayside
 Before There Was Rosalyn
 Between the Buried and Me
 Billingsgate
 The Black Maria
 Blood for Blood
 Bloodlet
 Boysetsfire
 Buried Alive
 Bury Your Dead
 Burning Heads
 By the Grace of God
 Carnifex
 Cast Iron Hike
 Comeback Kid
 Cause for Alarm
 Cockney Rejects
 Count the Stars
 Damnation A.D.
 Darkest Hour
 Dead to Fall
 Deadguy
 Design the Skyline 
 Despised Virtue
 Doughnuts
 Dr. Acula
 LENR
 Earth Crisis
 Electric Frankenstein
 
 The Forecast
 Flames of Retribution
 Funeral for a Friend (Distribution Only)
 Fury of Five
 Giles
 Glasseater
 God Forbid
 Grade
 Grey Area
 Guilt
 Hatebreed
 Hawthorne Heights
 Hi-Fi and the Roadburners
 Hoods
 House of Lords
 The Hurt Process
 Iceburn
 In Cold Blood
 Inner Strength
 Insight

 Integrity
 Jamie's Elsewhere
 June
 The Junior Varsity
 Killing Time
 L.E.S. Stitches
 Lockweld
 Madball
 Madcap
 Martyr A.D.
 Minus
 Moros Eros
 Nights Like These
 No Innocent Victim
 Nodes of Ranvier
 On the Last Day
 One Life Crew
 OS101 
 Out of Order
 Pathology
 Premonitions of War
 Proud to Be Dead
 Raid
 Reach the Sky
 Refused
 The Reunion Show
 Right Direction
 Ringworm
 River City Rebels
 Run Devil Run
 Scars of Tomorrow
 Shelter
 Shutdown
 The Sleeping
 Silverstein
 Sinai Beach
 Skarhead
 Smoking Popes
 Snapcase
 Snowdogs
 Somehow Hollow
 Spitalfield
 Stigmata
 Straight Faced
 Straylight Run
 Streetlight Manifesto
 Strife
 The Strike
 Student Rick
 Taking Back Sunday
 Ten Foot Pole
 These Hearts
 Thumb
 Thursday
 Triumph
 Warzone
 Waterdown
 William Control
 With Blood Comes Cleansing
 With Honor
 Within the Ruins
 Worlds Collide

Примітки 

Лейбли звукозапису Чикаго